Konstantin Iwanowicz Sokolenko (ros. Константин Иванович Соколенко; ur. 9 listopada 1987 w Leninogorsku) – kazachski skoczek narciarski i kombinator norweski, medalista mistrzostw kraju w skokach narciarskich. Mistrz sportu klasy międzynarodowej republiki Kazachstanu. Jego pierwszym trenerem był Walerij Akimowicz Bolda.

Przebieg kariery

Kombinacja norweska 
W sezonie 2005/2006 został mistrzem Kazachstanu w kombinacji norweskiej. Na międzynarodowej arenie zadebiutował 1 lutego 2006 w Kranju podczas mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym. Wystąpił wówczas w dwóch konkurencjach kombinacji norweskiej. Zajął 51. miejsce w pierwszych zawodach indywidualnych i 55. miejsce w drugim konkursie.

W 2006 wystartował w Letnim Grand Prix. W dwóch konkursach zdobył punkty – 18 sierpnia w Kandersteg (28. miejsce) i 23 sierpnia w Berchtesgaden (21. miejsce). W 2007 wystąpił także na mistrzostwach świata w Sapporo. W konkurencjach indywidualnych zajął 42. i 48. miejsce, a drużynowo był dziesiąty.

W 2009 uczestniczył głównie w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Najwyższe lokaty zajął 24 stycznia w Kranju, gdzie był szesnasty oraz 1 lutego w Titisee-Neustadt, gdzie uplasował się na 18. miejscu. W tym samym roku wystartował w zawodach Pucharu Świata w Klingenthal, jednak w obu konkursach wystąpił tylko w serii skoków narciarskich a następnie nie przystępował do biegu, prawdopodobnie ze względu na niską lokatę po skoku i po rundzie prowizorycznej, gdy w niedzielę odwołano skoki. Podczas mistrzostw świata w 2009 w Libercu wystartował w trzech konkurencjach i zajął 42., 52. i 54. miejsce.

2 stycznia 2010 w Oberhofie zadebiutował w zawodach Pucharu Świata, zajmując 51. miejsce. W tym sezonie zaliczył jeszcze trzy występy w zawodach tej rangi, jednak dwóch z nich nie ukończył. 31 stycznia w Seefeld in Tirol zajął natomiast 42. miejsce. W 2012 roku został zgłoszony do dwóch konkursów Pucharu Świata w Ałmaty – w obu oddał po jednym skoku a następnie nie przystępował do biegu.

Skoki narciarskie 
28 sierpnia 2010 w Örnsköldsvik po raz pierwszy w karierze wystartował w międzynarodowym konkursie skoków narciarskich. W zawodach FIS Cup zajął wówczas czwarte miejsce. 25 września tego samego roku w Ałmaty zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym i zajął trzynaste miejsce. Sezon zimowy Pucharu Świata w skokach rozpoczął od startu w Ruce, gdzie zajął dwunaste miejsce w konkursie drużynowym. W kwalifikacjach do zawodów indywidualnych został zdyskwalifikowany. W kolejnych zawodach kilka razy występował w seriach kwalifikacyjnych, ale ani razu nie awansował do konkursu głównego. Na przełomie stycznia i lutego wystąpił w zimowych igrzyskach azjatyckich. W obu konkursach skoków uplasował się na dziewiątym miejscu.

W sezonie 2011/2012 startował przede wszystkim w Pucharze Kontynentalnym, jednak ani razu nie zdołał zdobyć punktów do klasyfikacji generalnej. Łącznie, w sezonie tylko dwukrotnie znalazł się w czołowej trzydziestce zawodów FIS Cup. Miało to miejsce 9 i 10 grudnia w Notodden, gdzie uplasował się na 24. i 20. miejscu.

W sezonie 2012/2013 także startował głównie w Pucharze Kontynentalnym i również tym razem nie zdobył żadnych punktów. Najlepszym jego wynikiem było 32. miejsce z Niżnego Tagiłu. Wystąpił natomiast na mistrzostwach świata w Val di Fiemme. Ani razu nie awansował do indywidualnych konkursów głównych w skokach narciarskich, a wraz z Sabyrżanem Muminowem, Aleksiejem Korolowem i Radikiem Żaparowem zajął ostatnie, dwunaste miejsce w konkursie drużynowym.

W letnim sezonie 2014/2015 zajął dwa 8. miejsca w Letnim Pucharze Kontynentalnym we Frenštácie, zaś 20 i 21 września wywalczył swoje dotychczasowe największe osiągnięcie w narciarskiej karierze – zdobycie punktów w Letnim Grand Prix w Ałmaty (20. i 23. miejsce). 23 listopada 2014 w Klingenthal zadebiutował w konkursie indywidualnym Pucharu Świata, zajmując 48. miejsce. Ostatnim występem Sokolenki w sezonie 2014/15 był Puchar Kontynentalny w Wiśle, gdzie w pierwszym dniu został zdyskwalifikowany, a w drugim zajął 38. miejsce. Do startów w międzynarodowych zawodach powrócił w styczniu 2016. Wziął udział w Pucharze Świata w Zakopanem, gdzie wraz z drużyną zajął ostatnie, 10. miejsce. W lutym 2016 wziął udział w zawodach Pucharu Świata w Ałmaty, zajmując w jednym z konkursów 49. pozycję.

W sezonie 2016/2017 nie zdobył żadnego punktu do klasyfikacji generalnej wszystkich cyklów FIS. Brał udział w zimowych igrzyskach azjatyckich w Sapporo 2017, gdzie zdobył wraz z Sabirżanem Muminowem, Siergiejem Tkaczenką i Maratem Żaparowem srebrny medal drużynowo. W konkursie indywidualnym na skoczni Miyanomori Sokolenko zajął 9. miejsce, zaś na Okurayamie miejsce 10. 23 marca 2017 w Planicy pobił swój rekord życiowy, skacząc na odległość 165 m.

Sezon 2017/2018 zakończył się dla Sokolenki po raz kolejny brakiem punktów w klasyfikacjach FIS. Udało mu się raz wystąpić w serii głównej konkursu Pucharu Świata, gdyż 4 lutego 2018 w Willingen dopuszczono do startu w I serii wszystkich zarejestrowanych zawodników. Sokolenko zajął ostatnie, 56. miejsce, skacząc na odległość 87 m.

Osiągnięcia w kombinacji norweskiej

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009: 66.
 sezon 2009/2010: 70.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006: 13.
 2009: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Osiągnięcia w skokach narciarskich

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty K. Sokolenki na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Igrzyska azjatyckie

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Kazachscy skoczkowie narciarscy
Kazachscy kombinatorzy norwescy
Ludzie urodzeni w Ridderze
Urodzeni w 1987